Copiapó bezeichnet:

Copiapó, chilenische Stadt
Provinz Copiapó, chilenische Provinz
Copiapó (Lokomotive), erste Eisenbahn Chiles
Copiapó (Vulkan), Vulkan in Chile